Der Kanton Saint-Gaultier ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Châteauroux und Le Blanc, im Département Indre und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Saint-Gaultier, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2004 Jean-Louis Simoulin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Saint-Gaultier die acht Gemeinden Chitray, Luzeret, Migné, Nuret-le-Ferron, Oulches, Rivarennes, Saint-Gaultier und Thenay. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 274,51 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3619.

Bevölkerungsentwicklung 

Saintgaultier